Nyckelvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyckelvattnet (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (2,12 km²)
Nycklevattnet (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Nyckelvattnet, Värmland (no:Nøkkelvatnet), sjö i Torsby kommun och Grue kommun på gränsen mellan Sverige och Norge, Utloppet ligger i Norge,

Noter

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn